Az 1972-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Stan Smith nyerte a román Ilie Nastase előtt.

Kiemeltek 

  Stan Smith (Bajnok)
  Ilie Nastase (Döntős)
  Manuel Orantes (Elődöntős)
  Andres Gimeno (Második kör)
  Jan Kodes (Elődöntős)
  Pierre Barthes (Negyedik kör)
  Bob Hewitt (Első kör)
  Alex Metreveli (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1972 a teniszben